Geografie
 Ogilvie (Minnesota), plaats in de Verenigde Staten
 Ogilvie (Mid West), plaats in Australië
 Ogilvie (Nova Scotia), gemeente in Canada
 Ogilvie Mountains, gebergte in Canada

Personen
 John Ogilvie, Brits priester en martelaar (1579-1615)
 William Robert Ogilvie-Grant, Schots ornitholoog (1863-1924)
 Brian Ogilvie, Canadees jazzklarinettist, saxofonist en componist (1954-2004)
 Derek Ogilvie, Schots tv-medium (1965)
 Joe Ogilvie, Amerikaans golfer (1974)

Overig
 3973 Ogilvie, planetoïde
 Syndroom van Ogilvie, zeldzame aandoening van het opstijgend deel van de dikke darm